Landesregierung Rauhofer bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Rauhofer I
 Landesregierung Rauhofer II (1927 bis 1928)